Marc Zermati (1972-2020), artiste précurseur du pub rock
 Zécharia Zermati (1962-), rabbin

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade